Sextus Cerealis, general romà 
 Anici Cerealis, cònsol designatus l'any 65
 Cívic Cerealis, senador romà i procònsol 
 Juli Cerealis, poeta romà 
 Quint Petili Cerealis, general romà